— японская ролевая игра, разработанная компаниями Idea Factory и Compile Heart, и изданная компаниями 5pb., Gust Co. Ltd. и Nippon Ichi Software. Является прямым сиквелом Hyperdimension Neptunia. Анонсирована 12 апреля 2011 года для платформы Playstation 3. Вышла 18 Августа 2011 года в Японии, а затем в феврале 2012 года в Северной Америке и Европе. ESRB присвоило рейтинг «M». В сиквеле добавлены новые персонажи, геймплей был обновлен.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation — Ремейк второй игры для Playstation Vita. ESRB присвоило рейтинг «T». Анонсирована Idea Factory и Compile Heart, во время интервью Tokyo Game Show 2013. Вышла 20 марта 2014 года в Японии. И в январе 2015 года в Северной Америке и Европе, а на ПК вышла 29 мая 2015 года.

Игровой Процесс 
В Mk2 присутствуют две зоны: карта мира и поле сражения. Между персонажами происходят диалоги, которые содержат как субтитры, так и голоса героев. Во время диалогов игрок видит только персонажей. Поле сражения — это ограниченная трёхмерная локация, на которой игрок управляет своей командой, пытаясь победить врагов.

Сюжет 

20XX года. Во вселенной из первой игры, где Арфоар, главная антагонистка из первой игры мертва, сила, известная как ASIC (Синдикат Международного Преступления Арфоар), группа, исключительно посвященная к покойной Арфор, повысилась во главе с Волшебством CFW. За эти годы, влияние ASIC стало все более и более сильным, в настоящее время затрагивая большинство жителей Геймдустрии, в ответ на угрозу, богини и Непгир отправляются в Кладбище Геймдустрии, чтобы сражаться с ASIC. Однако пять богинь были подавлены и захвачены. Три года спустя ИФ и Компа прибывают на место, чтобы найти Нептун.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт PS3 игры
Официальный сайт PS3 игры 
Официальный сайт ремейка для PS Vita
Официальный сайт ремейка для PS Vita 

Компьютерные игры 2014 года
Компьютерные игры 2012 года
Компьютерные игры 2015 года
Компьютерные ролевые игры
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Vita
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Steam-игры
Компьютерные игры 2011 года